SPQR steht für:
 S.P.Q.R., Hoheitszeichen des antiken Roms
 SPQR (Spiel), Gesellschaftsspiel von 1992
 SPQR, Krimiromanreihe, siehe John Maddox Roberts#SPQR
 SPQR, ehemalige britische Automarke, siehe Elswick Motor

Abkürzung